Edward Winnington ist der Name folgender Personen:

* Edward Winnington, Geburtsname von Edward Jeffreys (Politiker, 1669), britischer Politiker 
 Edward Winnington, 1. Baronet (um 1727–1791), britischer Politiker
 Edward Winnington, 2. Baronet (1749–1805), britischer Politiker